De tienkamp of decatlon is een sportwedstrijd, waarbij atleten in twee dagen tijd tien atletieknummers moeten afleggen. Bij de mannen is de tienkamp de normale meerkamp, bij de vrouwen is het wel een officieel IAAF-onderdeel, maar nog niet in zwang (zie onder).

Deze discipline is sinds de Olympische Zomerspelen van 1912 (Stockholm) een olympische discipline.

De regels van de afzonderlijke nummers zijn van toepassing. Bij de werpnummers en het verspringen, mogen er echter slechts drie pogingen (in plaats van zes) ondernomen worden. Bij de loopnummers mag iedere atleet één valse start veroorzaken in plaats van de regel bij de afzonderlijke loopnummers, waarbij een valse start direct tot uitsluiting leidt.

Bij elke discipline kunnen de atleten punten verdienen, volgens een systeem dat is vastgelegd door de IAAF. Hoe beter de prestatie, des te meer punten levert dit op. Degene die na tien onderdelen de meeste punten heeft verzameld, wint de tienkamp. Sinds september 2018 heeft de Fransman Kévin Mayer met 9126 punten de meeste punten ooit vergaard en heeft daarmee het wereldrecord in handen. Tienkampers naderen de records van de specialisten op de losse onderdelen steeds dichter. De kloof tussen de all-round tienkamper en een specialist op een onderdeel bedraagt gemiddeld 15%; bij de werpnummers is de kloof met 30% relatief het grootst.

Mannentienkamp: eerste dag
 100 m
 verspringen
 kogelstoten
 hoogspringen
 400 m

Mannentienkamp: tweede dag
 110 m horden
 discuswerpen
 polsstokhoogspringen
 speerwerpen
 1500 m

Voor de vrouwen is de zevenkamp de normale meerkamp. De tienkamp is inmiddels ook voor vrouwen een officieel atletiekonderdeel, maar op internationale toernooien wordt voorlopig vastgehouden aan de zevenkamp. De volgorde van de vrouwentienkamp is anders dan bij de mannen: de vier loopnummers zijn hetzelfde, maar bij de twee blokjes van drie technische onderdelen worden de dagen verwisseld, dus discus, pols en speer op de eerste dag en ver, kogel en hoog op de tweede, dit om tegelijk organiseren van een mannen- én een vrouwentienkamp gemakkelijker te maken. Overigens lijkt een paar jaar na invoering van de tienkamp voor vrouwen het onderdeel niet aan te slaan.

Puntenberekening
De punten worden als volgt berekend:
Looponderdelen: punten=a(b–T)c waarin T staat voor de gelopen tijd in seconden
Springonderdelen: punten=a(M–b)c waarin M staat voor de sprongprestatie in centimeters
Werponderdelen: punten=a(D–b)c waarin D staat voor de werpafstand in meters

a, b en c zijn parameters die per discipline verschillen, zoals is te zien in de tabel hieronder. Het resultaat van de berekening wordt naar beneden afgerond op een geheel getal. Zie voor iets meer achtergrond van de telling het artikel over de meerkampen.

Bekende tienkampers
 Bryan Clay
 Tomáš Dvořák
 Ashton Eaton
 Trey Hardee
 Bruce Jenner
 Eef Kamerbeek
 Eugène Martineau
 Kévin Mayer
 Dan O'Brien
 Roman Šebrle
 Eelco Sintnicolaas
 Daley Thompson
 Jim Thorpe
 Hans Van Alphen
 Thomas Van Der Plaetsen
 Ingmar Vos
 Chiel Warners

Statistiek

Olympische medaillewinnaars

Medaillewinnaars wereldkampioenschappen

Wereldrecord ontwikkeling
Mannen
De datum hieronder is de laatste dag van de wedstrijd.

Als men alle wereldrecords optelt (stand 14-08-2014), levert dat een tienkamptotaal op van 12560.

Vrouwen
Als men alle wereldrecord optelt (stand mei 2006), levert dat een tienkamptotaal op van 9097.

Beste prestaties
Mannen
Tienkampers die meer dan 8500 punten hebben behaald. Laatst bijgewerkt: 11 augustus 2016

Vrouwen
De wereldbestenlijst wordt sinds 2004 bijgehouden. Hieronder staan alle prestaties vanaf 6600 punten. Laatst bijgewerkt: 19 september 2008

Zie ook 
 Zevenkamp
 Meerkamp

Externe links
 Beste mannen allertijden
 Beste vrouwen aller tijden

Meerkamp